Вячеслав Першин: Першин, Вячеслав Владимирович (1940—2008) — советский футболист и тренер.
 Першин, Вячеслав Дмитриевич (род. 1937) — советский футболист.